John Craig – religioso scozzese
 John Craig – matematico e teologo scozzese
John Craig – (1928-?) attore statunitense teatrale, cinematografico e televisivo